Trnavac steht für:

 Trnavac (Plitvička Jezera), Ort in Plitvička Jezera, Kroatien
 Trnavac (Zaječar), Dorf in der Opština Zaječar, Serbien